Schwaderlapp ist der Familienname folgender Personen:

 Dominikus Schwaderlapp (* 1967), deutscher Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Köln
 Werner Schwaderlapp (* 1950), deutscher Medienexperte